Gilles G. Jobin est un pédagogue, collectionneur et blogueur québécois né en 1954 à Buckingham.

Bibliographie et webograhie
1992 - La trigonométrie (éditions Modulo)
1994 - Champion d'échecs de l'Outaouais en parties lentes et semi-rapides.
1995 - Mise en ligne du site Au fil de mes lectures : collection de citations
2000 - Création du Portfolio au préscolaire (avec Marie B. Jobin)
2002 - Création du Cyberfolio au primaire et au secondaire (avec Nathalie Lehoux)
2004 - Les Jobineries

Naissance en 1954
Naissance au Québec
Pédagogue canadien
Collectionneur du XXe siècle
Collectionneur du XXIe siècle
Blogueur canadien